Woods Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Woods Island (St. Clair County, Alabama)
 Woods Island (Tallapoosa County, Alabama)
 Woods Island (Kentucky), Hart County
 Woods Island (Maine), Sagadahoc County
 Woods Island (Maryland), Dorchester County
 Woods Island (Marion County, Missouri), Marion County
 Woods Island (Scott County, Missouri), Scott County
 Woods Island (New Jersey), Ocean County
 Woods Island (Tennessee), Cocke County
 Woods Island (Vermont), Franklin County
 Woods Island (Virginia), Botetourt County
 Woods Island (Wisconsin), Forest County

Siehe auch:
 Wood Island